Шикан () — прозвище ряда бразильских футболистов.

Известные носители 
 Кардозо, Андерсон Себастиан — род. в 1981 году, чемпион Бразилии 2011 года.
 Мартинс Видал, Франсиско — род. в 1962 году, вице-чемпион Олимпийских игр—1984